Dalsvik kan avse:

 Dalsvik, Idlax – en del av Idlax by i Pernå kommun, Nyland
 Dalsvik, Esbo stad – en stadsdel i Esbo